Епархиальный (Архиепископский) музей в Гданьске () — музей в Гданьске-Оливе, существующий с 1975 года. Он расположен внутри бывшего цистерцианского монастыря (1186—1831), который использовался Гданьской духовной семинарией с 1957 года. В летний сезон наиболее ценная историческая часть монастыря доступна для посетителей, она представляет собой экспонаты конца XIII—XV, ранее полностью закрытые для обозрения.

Описание 
Торжественное открытие музея проводилось епископом Кракова, кардиналом Каролем Войтылой и епископом Гданьской епархии Лехом Качмареком 16 ноября 1975 года, в годовщину создания Гданьской епархии. В музее представлены коллекции сакрального искусства: живопись, скульптуры и украшения в бывшей трапезной и Оливском зале. После проведения реставрационных работ в интерьерах исторического монастыря в 1993—1999 годах музей изменил свой стиль, сделав упор на ревалоризацию и тем самым восстановив первоначальные художественные и материальные ценности.

Такие помещения, как дом главы епархии (без изменений, в настоящее время — ризница собора), трапезная, зал Оливы и Часовня Святой Марии, расположенные в непосредственной близости от монастыря, окружающих доступное для посещения помещение, создают ценный комплекс сакральной архитектуры с большими ценностями для всего научного мира. Этой же идеей руководствуется новая выставка сакральных коллекций произведений искусства, перенесенная в настоящее время в приемную монастыря, а также выставка живописных массивов, расположенных в монастыре. В будущем для экспозиции планируется открытие бывшей цистерцианской часовни с использованием сохранившихся фрагментов архитектуры конца XIII века.

См. также 
 Оливский мир

Ссылки 
 Muzeum Archidiecezjalne na stronach Katedry Oliwskiej

Примечания 

Архиепархия Гданьска
Музеи Гданьска